Niegowa est le nom :
 de la gmina de Niegowa, dans le powiat de Myszków, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Niegowa, chef-lieu de cette gmina